Блатец — село:
 в Болгарии:
 Блатец — в Кюстендилской области;
 Блатец — в Сливенской области.
 в Республике Македония:
 Блатец — в общине Виница.